Orb, persona que pateix ceguesa.
 Orb, magnitud extraordinàriament gran, abundant, exorbitant.
 Orb, cereal que no ha granat i s'ha tornat negre per malaltia, especialment per la càries.
 Tecnologia:
 Orb (fotografia), artefacte lluminós que apareix en algunes fotografies o vídeos.
 Toponímia: Riu Orb, al Llenguadoc.